Валанс (, ) — многозначный термин.

Топоним 
 Валанс — административный центр французского департамента Дром.
 Валанс — коммуна во Франции, департамент Тарн и Гаронна
 Валанс — коммуна во Франции, департамент Шаранта
 Валанс — округ во Франции, один из округов в регионе Рона-Альпы.
 Валанс, Холли (род. 1983) — австралийская актриса англо-сербского происхождения, модель и поп-исполнительница.
 Валанс-д’Альбижуа — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи.
 Валанс-д’Альбижуа — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Тарн.
 Валанс-сюр-Баиз — город на юге Франции, центр одноимённого кантона в департаменте Жер в регионе Юг-Пиренеи.
 Валанс-сюр-Баиз — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер.

Фамилия 
 Валанс, Жан-Батист (1757—1822) — французский военачальник.

См. также 
 Валансе